

Ісаково — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Ісаково — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Ісаково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Ісаково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Ісаково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Ісаково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ісаково — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ісаково — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Ісаково — присілок, Цілинний округ, Курганська область